Landesregierung Niessl bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Niessl I (2000 bis 2005)
 Landesregierung Niessl II (2005 bis 2010)
 Landesregierung Niessl III (2010 bis 2015)
 Landesregierung Niessl IV (2015 bis 2019)